Brad Davis puede referirse a:

 Brad Davis (1949-1991), actor de TV, cine y teatro estadounidense;
 Brad Davis (1981-), futbolista estadounidense;
 Brad Davis (1955-), jugador de baloncesto de la NBA.